Мансыревы — татарский княжеский род.

Потомство Ейнадара Мансырева, которому грамотой великого князя Василия Иоанновича от 09 июня 1526 года, после брата его Бахтеяра, дано княжение над Чепчерянской Мордвой. Потомство его в царских грамотах и служебных документах именовались князьями.

Определением Правительствующего Сената от 15 сентября 1837 и 19 мая 1864 годов утверждены в достоинстве татарских князей, со внесением в VI часть родословной книги, князья Мансыревы:

 Титулярный советник Степан Михайлович и дети его: Александр, флотский лейтенант Никанор, Евгения и Мария, а также внуки: поручик Павел и Николай Никаноровичи и правнук Алексей Павлович.
 Сергей и Николай Николаевичи Мансыревы.

Род князей Мансыревых внесен в VI часть родословной книги Пензенской губернии.

Известные представители 

 князь Мансырев Дмитрий Бекбаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Иван Елмаметев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Иван Сабаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Логин Аюкаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Михаил Бекбаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Михаил Сабаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Спиридон Ибрагимов — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Филипп Бекбаев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Филипп Резенов — стольник в 1688—1690 г.
 князь Мансырев Яков Еникеев — стольник в 1688—1690 г.
 князь Федор Курманалеев — стольник в 1688—1690 г..

Примечания

Литература 
 

Татарские княжеские роды России